Antoine Duprat kan syfta på:

* Antoine Bohier Du Prat (1460-1519), fransk kardinal och ärkebiskop
 Antoine Duprat (1463-1535), fransk rikskansler, kardinal och ärkebiskop